«Мерседес-Бенц Арена»:

 «Мерседес-Бенц Арена» — крытый стадион в Берлине (Германия).
 «Мерседес-Бенц-Арена» — крытый стадион в Шанхае (Китай).
 «Мерседес-Бенц Арена» — стадион в Штутгарте (Германия).

См. также 
 «Мерседес-Бенц Стэдиум» — стадион в Атланте (США).